Мешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мешки — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Мешки — деревня в Нелидовском районе Тверской области.